Gizbert-Studniccy – polska rodzina, z której wywodzili się prawnicy, akademicy, artyści i działacze społeczni

Osoby 
 Bogumiła Studnicka (ur. 1949) − klawesynistka
 Franciszek Studnicki (1914–1994) – prawnik
 Janina Kozłowska-Studnicka (1890–1971) – archiwistka i działaczka kulturalna
 Juliusz Studnicki (1906–1978) – malarz, rysownik, pedagog
 Krystyna Łada-Studnicka (1907–1999) – malarka
 Mieczysław Studnicki (1876–1929) – działacz społeczny i bankowiec
 Paweł Studnicki (1946–2007) – fizyk i przedsiębiorca
 Tomasz Studnicki (ur. 1948) – prawnik i prawoznawca
 Wacław Studnicki (1874–1962) – historyk i archiwista
 Władysław Studnicki (1867–1953) – polityk i publicysta

Inne osoby o nazwisku Studnicki 
 Gustaw Studnicki – pedagog